Истанбулски вилајет () је вилајет смештен у северозападној Турској. Захвата подручје од 5,196 km² на ком живи 13.255.685 становника. Популација је била 10.018.735 у 2000. години. Окружен је вилајетима Текирдаг на западу, Коџаели на истоку, Црним морем на северу и Мраморним морем на југу. Босфорски теснац (Boğaziçi) дели вилајет на два дела: Европску и Азијску страну.

Престоница вилајета је град Истанбул, који, од 2004. године, има исте границе као и вилајет.

Вилајет такође укључује и Принчевска острва као дистрикт.

Градови

Окрузи 

Истанбул је подељен на 39 округа, а то су (поређани абецедним редом) следећи:

Види још 
 Списак валија Истанбулског вилајета

Референце

Спољашње везе 

 Службена страница гувернера истанбулског вилајета

Вилајети Турске
Истанбул (вилајет)
Мраморна регија, Турска